Blacher, apellido, puede referirse a:

 Boris Blacher, compositor alemán.
 Tatjana Blacher, actriz alemana, hija del anterior.